Dyhrn-Schönau ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ulrich von Dyhrn und Schönau (1704–1768), Oels-Württembergischer Hofmarschall, preussischer Kammerherr und Grundbesitzer in Niederschlesien
 Wilhelm Karl von Dyhrn-Schönau (1749–1813), deutscher Aristokrat, Diplomat, Minister, Unternehmer und Grundbesitzer